Булыгино — название населённых пунктов.

Россия 
 Булыгино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Булыгино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Булыгино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Булыгино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Булыгино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Булыгино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Булыгино — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Булыгино — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Булыгино — село в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Булыгино — деревня в Бельском районе Тверской области.